Holzhäuseln heißen folgende geographischen Objekte:
 Holzhäuseln (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzhäuseln (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuseln (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzhäuseln (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuseln (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuseln (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuseln (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Holzhäuseln (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Holzhäuseln (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzhäuseln (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Holzhäuseln (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

 Holzhäuseln (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzhäuseln bei Hart, Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzhäuseln bei Wilhelmsberg, Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde Rottenbach), Ortschaft von Rottenbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde Tumeltsham), Ortschaft von Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Holzhäuseln (Gemeinde Ulrichsberg), Ortsteil von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzhäusln
 Holzhäusl
 Holzhäuser
 Holzhaus (Begriffsklärung)